Böök ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Böök (1910–1990), finnischer Schachmeister 
 Fredrik Böök (1883–1961), schwedischer Literaturprofessor, Kritiker und Schriftsteller

Siehe auch:

 Boek